Mužská čtyřhra Nature Valley Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do deblové soutěže nottingamského tenisového challengeru hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byli britští bratři Ken a Neal Skupští, které v semifinále vyřadili Nielsen se Salisburym.

Vítězem se stal dánsko-britský nasazený pár Frederik Nielsen a Joe Salisbury, který ve finále zdolal americko-indické turnajové čtyřky Austina Krajicka s Džívanem Nedunčežijanem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–1. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 125 bodů a získali druhou společnou trofej. Nielsen vybojoval dvacátý devátý deblový titul na okruhu ATP Challenger Tour a pro Salisburyho to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 

  Ken Skupski /  Neal Skupski (semifinále)
  Matt Reid /  Adil Shamasdin (semifinále, odstoupili)
  Luke Bambridge /  Jonny O'Mara (1. kolo)
  Austin Krajicek /  Džívan Nedunčežijan (finále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nature Valley Open 2018